NGC 4734 (другие обозначения — UGC 7998, MCG 1-33-19, ZWG 43.45, IRAS12486+0507, PGC 43525) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4734
Дева (созвездие)